Kunzang Choden (née en 1952), écrivaine bhoutanaise
 Tshering Chhoden (née en 1980), archère bhoutanaise
 Sangay Choden Wangchuck (née en 1963), une des épouses du roi du Bhoutan

Voir aussi 
 Monastère de Ngor Éwam Chöden